Julfa (persiska: جُلفا, Jolfā) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Östazarbaijan, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Teheran. Julfa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Julfa är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Julfa ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Julfa. Runt Julfa är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Hādīshahr,  km söder om Julfa. Trakten runt Julfa består i huvudsak av gräsmarker.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Östazarbaijan